Zarębski:
 Andrzej Zarębski
 Jan Zarębski
 Jarosław Zarębski
 Juliusz Zarębski
 Krzysztof Zarębski
 Maciej Zarębski
 Zbigniew Zarębski

 Ewa Zarębska
 Marta Zarębska
 Renata Zarębska

Zobacz też 
 Nowa Wieś Zarębska
 Pieńki Zarębskie